Bloomingdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bloomingdale Township (Illinois)
 Bloomingdale Township (Michigan)